Die Puch 175 SV (Schwingarm-Vollnabenbremsen) war ein von der österreichischen Steyr Daimler Puch AG produziertes Motorrad. Das mit einem Zweitakt-Doppelkolbenmotor ausgestattete Motorrad der Baureihe 175 SV wurde von 1953 bis 1967 81.005-mal produziert.

Motor 
Puch-Einzylinder-Zweitakt-Doppelkolben-Blockmotor mit Gleichstromspülung. Hubraum 172 cm3, Verdichtungsverhältnis 1:6,5, max. Drehmoment 1,35 kp·m (13,2 N·m) bei 3700/min, Vorzündung vor OT 5,5 mm, Öl-Kraftstoff-Verhältnis 1:25

Getriebe 
Vierganggetriebe mit Fußschaltung und Scheibenkupplung im Ölbad laufend. Kraftübertragung vom Motor zum Getriebe durch Einfach-Hülsenkette

Batterie-Zünd-Lichtanlage 
Puch-Gleichstromlichtmaschine spannungsregelnd; Akku 6 V / 7 Ah

Federung 
Vorder- und Hinterrad besitzen Teleskopfederung mit hydraulischen Stoßdämpfern

Rahmen 
Der Rahmen ist ein aus Stahlblech gepresster Schalenrahmen mit geschlossenem torsionssteifem Profil. Das Hinterradkotblech, der Akku- und Werkzeugkasten sowie die Stützlager für die Hinterradfederung bilden mit dem Schalenrahmen eine organische Einheit.

Die Lackierung war bis 1956 blau, dann 1957 grün und ab 1957 schwarz.

Neben der weniger oft produzierten schwächeren Schwester 125 SV mit 6,5 PS gab es noch die 175 SVS mit zwei Vergasern und 12,3 PS sowie die Militärversion 175 MCH (Moto-Cross-Heer).

Technische Daten

Produktionszahlen

Siehe auch 
 Puch 125 SV
 Puch 175 SVS
 Puch 250 TF
 Puch 250 SGS

Literatur 
 Friedrich F. Ehn: Das große Puch-Buch. Die Puch-Zweiradproduktion von 1890–1987. 8. Auflage. Weishaupt, Gnas 2013, ISBN 978-3-900310-49-3.

Einzelnachweise 

Motorradmodell
175 SV
Motorradmodell mit Pressstahlrahmen